Cattedrale di Santa Maria Madre di Dio, a Mostar
 Cattedrale di Santa Maria Madre di Dio, a Vilnius